В Средната земя на фентъзи-писателя Джон Роналд Руел Толкин Финголфин () е елф и върховен княз на нолдорите в Белерианд. Той е първороден син на Финве и Индис. Той е по-малък брат на Финдис, по-голям брат на Ириме и Финарфин и по-малък полубрат на най-големия син на Финве - Феанор. Негова съпруга е Анаире, а децата му са Фингон, Тургон, Аредел и Аргон.

Финголфин е един от малкото елфи, които убеждават нолдорите да не се вслушат в думите на Феанор. Той тръгва за Средната земя заедно със своя народ, въпреки че е против заминаването. Той заминава, защото не иска да изостави народа си. В Средната земя Финголфин се заселил в Хитлум. Върховен княз на нолдорите в Среднта земя той става след смъртта на Феанор и остава такъв до своята смърт.

Финголфин ръководи обсадата на Ангбанд. След като разбира, че ще загуби той изпада в отчаяние и призовава Моргот на решителен дуел. В този дуел той не успява да победи Моргот и загива. Той умира през 455 г. от Първата епоха на Средната земя. След това кралят на орлите Торондор пренесъл тялото на Финголфин в Гондолин, където по това време управлявал синът на Финголфин Тургон.

Елфи от Средната земя